Spare steht für:

 Spare (Bowling), Wurfergebnis beim Bowling
 Spare, Originaltitel von Reserve (Memoiren), Memoiren von Harry, Duke of Sussex (2023)

Spare ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Osman Spare (1886–1956), britischer Grafiker, Maler und Okkultist

Siehe auch:
 Spares